Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens Frankfurt am Main gibt einen jährlichen Überblick der Verkehrszahlen des Flughafens Frankfurt. Genannt werden die Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftfracht und Luftpost mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr seit der offiziellen Eröffnung des Flughafens am 8. Juli 1936.

Für den Zeitraum von 1940 bis 1949 wurden keine Verkehrszahlen veröffentlicht. In diesen Zeitraum fallen der Zweite Weltkrieg und die Berliner Luftbrücke, wobei die Frankfurter Rhein-Main Air Base eine der Hauptbasen der alliierten Flugzeuge war. In Frankfurt fanden Starts und Landungen der Rosinenbomber vom 26. Juni 1948 bis zum 30. September 1949 statt. In diesem Zeitraum wurden 1.783.572 Tonnen Gütern aller Art nach Berlin transportiert.

Seit dem Jahre 1991 werden die Zahlen ohne militärischen Luftverkehr erfasst. In der Liste sind auch die Einschnitte in der Verkehrsentwicklung zu ersehen, die bedingt durch die Ölkrise 1973 und 1982, das Tschernobyl-Unglück 1986, den Zweiten Golfkrieg 1990/91, den Terroranschlag am 11. September 2001 und die Finanzkrise ab 2007 zu einem Rückgang in den Verkehrszahlen geführt haben. In den letzten Jahren ist auch ein Rückgang der Luftpost wegen der Auflösung des „Nachtpoststerns“, der wichtigsten Umschlagsstelle des Briefverkehrs der Deutschen Post, zu verzeichnen gewesen.

Erklärung 

 Jahr: Nennt das Jahr der Erfassung der Verkehrsdaten.
 Passagiere: Gibt die gesamte Passagierzahl des Flughafens des jeweiligen Jahrs an.
 Bewegungen: Gibt die gesamten Flugbewegungen des Flughafens an.
 Luftfracht: Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftfracht ohne Luftpost in Tonnen an.
 Luftpost: Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftpost in Tonnen an.
 ± in %: Gibt die jeweils prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr an.

Verkehrsentwicklung

Verkehrsreichste Strecken

Insgesamt

National

Kontinental

Interkontinental

Nach Ländern

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Verkehrszahlen des Flughafens München
 Verkehrszahlen des Flughafens Nürnberg
 Verkehrszahlen des Flughafens Stuttgart
 Liste der größten Flughäfen nach Passagieraufkommen

Weblinks 
 Fraport (Betreiber des Flughafens)
 Fraport Verkehrszahlen

Flughafen
Liste (Luftfahrt)